O Alvorada Futebol Clube é um clube português, sediado em Ervidel. Foi fundado em 28 de Setembro de 1979 e disputa actualmente a 2ª Div Distrital Beja.

Ligações externas 
 

Alvorada
Clubes de futebol fundados em 1979
Fundações em Portugal em 1979